D'Ambra ist der Familienname folgender Personen:
 Don D'Ambra (* 1972), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Eve D'Ambra, US-amerikanische Archäologieprofessorin
 Lucio D'Ambra (1880–1939), italienischer Autor und Regisseur